Jerzy Hieronim Maria Wojciech Laskarys (1706–1795) – włoski duchowny katolicki
 Jerzy Laskarys (1828–1888) – polski poeta, dziennikarz